|-
| 72601 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72602 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72603 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72604 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72605 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72606 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72607 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72608 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72609 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72610 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72611 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72612 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72613 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72614 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72615 - || || 21 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72616 - || || 21 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72617 - || || 21 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72618 - || || 21 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72619 - || || 21 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72620 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72621 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72622 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72623 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72624 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72625 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72626 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72627 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72628 - || || 18 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 72629 - || || 20 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 72630 - || || 21 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 72631 - || || 21 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 72632 - || || 23 de març, 2001 || Gnosca || S. Sposetti
|-
| 72633 Randygroth || || 22 de març, 2001 || Junk Bond || D. Healy
|-
| 72634 - || || 17 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72635 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72636 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72637 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72638 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72639 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72640 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72641 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72642 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72643 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72644 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72645 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72646 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72647 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72648 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72649 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72650 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72651 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72652 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72653 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72654 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72655 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72656 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72657 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72658 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72659 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72660 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72661 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72662 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72663 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72664 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72665 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72666 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72667 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72668 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72669 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72670 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72671 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72672 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72673 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72674 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72675 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72676 - || || 23 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72677 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72678 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72679 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72680 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72681 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72682 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72683 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72684 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72685 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72686 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72687 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72688 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72689 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72690 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72691 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72692 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72693 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72694 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72695 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72696 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72697 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72698 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72699 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72700 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
2